Il doppio del torneo di tennis Rümikon Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Libor Pimek e Markus Zoecke che hanno battuto in finale Russell Barlow e Harald Rittersbacher 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Mark Ozer /  Srinivasan Vasudevan (semifinali)
 Libor Pimek /  Markus Zoecke (Campioni)

 Russell Barlow /  Harald Rittersbacher (finale)
 Peter Carter /  David Macpherson (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Rümikon Challenger 1989